Abram Piat Andrews ( – ) est un homme politique américain.

Biographie 
Il fut un membre de la Chambre des représentants des États-Unis pour le républicain pour le Massachusetts.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1873
Décès en juin 1936
Représentant des États-Unis pour le Massachusetts
Personnalité du Parti républicain au Massachusetts
Personnalité politique américaine du XXe siècle
Étudiant de l'université de Princeton
Décès à 63 ans
Mort de la grippe
Officier de la Légion d'honneur
Décès à Gloucester (Massachusetts)
Naissance à La Porte (Indiana)